Big City est le titre de plusieurs œuvres :

Bande dessinée 
 Big City, ensemble de bandes dessinées de Will Eisner (1986-1993).

Cinéma 
 The Big City, titre original de Le Loup de soie noire, film américain de Tod Browning ;
 Big City, titre original de La Grande Ville, film américain réalisé par Frank Borzage sorti en 1937 ;
 Big City, film américain réalisé par Norman Taurog sorti en 1948 ;
 Big City, film français réalisé par Djamel Bensalah sorti en 2007.

Musique

Groupe 

 Big City, groupe de rock canadien.

Album 

 Big City,  de Merle Haggard sorti en 1981 ;
 Big City,  de Billy Crawford sorti en 2004.

Société de production 

 Big City, société de production britannique.

Télévision 

 Big City, téléfilm diffusé en 1987 ;
 Big City, série télévisée américano-canadienne diffusée en 1988.